Tăutești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tăutești (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani
 Tăutești (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Tăutești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava